Federico Faggin – fisico e inventore italiano, figlio di Giuseppe; è uno dei padri del microprocessore
 Giuseppe Faggin – storico della filosofia italiano
 Leandro Faggin – ciclista italiano
 Lucindo Faggin – militare italiano